Белгоро́дский госуда́рственный академи́ческий теа́тр и́мени М. С. Щепкина — драматический, академический театр в Белгороде. Основан в 1936 году. Здание театра является объектом культурного наследия народов России регионального значения и охраняется государством.

История 
Первые упоминания о театре, сохранившиеся в архивах, датируются августом 1936 года, — в этом году в Белгороде и был создан так называемый колхозно-совхозный театр. Во время Великой Отечественной войны артисты театра выступали на передовой, в госпиталях и прифронтовых районах. Летом 1941 года театр был эвакуирован в Узбекскую ССР — город Самарканд. Во времена эвакуации труппа работала в Ташкенте и Кзыл-Орде. Уникальный коллектив удалось сохранить полностью. В приказе Управления по делам искусств при СНК РСФСР отмечалось:
Театр полностью сохранился как художественный коллектив, сберег эвакуированные ценности, бесперебойно работал без государственных дотаций.

В январе 1944 года театр в полном составе был возвращён в Белгород и весной того же года возобновил свою работу. В 1954 году театр становится областным, а в 1956 году он стал носить имя известного русского актёра Михаила Семеновича Щепкина. В 1962 году было сдано в эксплуатацию новое здание театра на Соборной площади города Белгорода.

В 1993 году получил статус государственного, в 1998 году театру было присвоено звание «академический». В 1989—1993 годах главным режиссёром театра работал Валентин Варецкий.

В репертуаре театра — русская и зарубежная классика, постановки для детей и пьесы современных драматургов. По состоянию на июнь 2019 года работают большой и малый залы, иногда «театр в фойе». БГАДТ имени М. С. Щепкина успешно гастролирует по России и за её рубежами. Коллектив театра является обладателем престижных российских и международных театральных премий.

С 1988 года в стенах театра проводится Всероссийский фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину». За последние годы в рамках фестивальной программы Белгород посетили артисты около ста театров.

В театре создан и работает собственный музей, который расположен на третьем этаже зрительской части рядом со входом на правую сторону балкона.

Современная труппа театра 
Народные артисты России:
 Марина Русакова;
 Виталий Стариков;

Заслуженные артисты России:
 Ирина Драпкина;
 Оксана Бгавина;
 Виталий Бгавин;
 Иван Кириллов.

Награды и премии 
 Премия Министерства культуры Российской Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (2022)

См. также 
 Белгородский государственный театр кукол

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
  ОГАУК БГАДТ имени М. С. Щепкина на сайте Управления культуры Белгородской области

Внешние медиафайлы 

 

Театры Белгорода
Белгородский драматический театр имени М. С. Щепкина
Драматические театры России
Соборная площадь (Белгород)